Троекуровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Липецкая область 
 Троекуровское сельское поселение — входит в Лебедянский район Липецкой области
 Троекуровское сельское поселение — входит в Чаплыгинский район Липецкой области